Rozellomycetes o Rozellidea es un pequeño grupo de hongos que son endoparásitos o epibiontes de otros hongos, algas, protozoos y  oomicetos. Anteriormente estaban clasificados como protistas pero recientemente han sido reconocidos como un linaje de hongos basales y primitivos, puesto que se ha observado quitina en la capa interna de esporas en reposo y en esporas inmaduras en algunas especies del grupo, así como la presencia de un gen de quitina sintasa específica de los hongos. Una diferencia es que la pared celular puede perderse durante la absorción, debido al parasitismo. 

Los hongos de Rozellomycetes tienen células vegetativas ameboides, con pseudópodos que se extienden alrededor de los orgánulos del huésped; zoosporas uniflageladas opistocontas que tienen un rizoplasto sólido asociado con un cinetosoma largo; una sola mitocondria grande; la reproducción puede ser sexual o asexual; esporas en reposo de paredes gruesas; pared quitinosa que puede perderse durante la absorción; penetración de las células huésped a través de un tubo germinal y son parásitos intracelulares obligados de hongos y protistas que absorben el contenido interno de los orgánulos del huésped obteniendo a través de ellos los nutrientes.

Se conocen únicamente cinco géneros: Rozella, Paramicrosporidium, Nucleophaga, Mitosporidium y Morellospora.

Estudios filogenéticos recientes proponen clasificar a Rozellomycetes junto con Microsporidia en una división Rozellomycota, ya que según los estudios Rozellomycetes podría ser un grupo parafilético de los microsporidios. Varios análisis moleculares confirman que Microsporidia y Rozellomycetes comprenden grupos hermanos, mientras que el otro grupo Aphelidiomycota se había colocado con ellos en el taxón Opisthosporidia, pero estudios recientes han encontrado que esta más emparentados con Eumycota.

Filogenia 

Se ha postulado que sería un grupo monofilético de la siguiente manera:

Otros análisis sugieren que puede ser un grupo parafilético de la siguiente manera:

Véase también 
 Opisthosporidia
 Aphelidiomycota
 Microsporidia
 Opisthokonta

Referencias